

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom

 Amélie Saguez, dite Amélie Guillot-Saguez (1810-1864), photographe française ;

 Christian Saguez, ingénieur français ;
 Fabien Saguez, (1970- ), directeur technique national du ski ;
 Guy Saguez, acteur et réalisateur français ;
 Olivier Saguez, designer, architecte d'intérieur français ;
 La famille Saguez de Breuvery est une famille subsistante de la noblesse française, dont :

 Jules-Xavier Saguez de Breuvery, (1805-1876), homme politique et archéologue
 Emmanuel Saguez de Breuvery, (1903–1970), jésuite et enseigant  

Homonymie
Homonymie de patronyme